Маалуль — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маалуль, Али (род. 1990) — тунисский футболист, защитник.
 Маалуль, Набиль (род. 1962) — тунисский футболист.